The Celts ("i celti" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The Celts – serie televisiva documentaria della BBC del 1986
 The Celts – singolo di Enya del 1992, dall'album Enya
 The Celts – album di Enya del 1992